Пара Махеш Бхупати / Леандер Паес — победители турнира.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Максим Мирный (Финал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Титул)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Полуфинал)

<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)
<li>  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Четвертьфинал)
<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу '(Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Sony Ericsson Open 2011